Hirnyk () může být:
 Hirnyk (Doněcká oblast) – město v Doněcké oblasti na Ukrajině
 Hirnyk (Luhanská oblast) — sídlo městského typu v Luhanské oblasti na Ukrajině
 Hirnyk (Lvovská oblast) – sídlo městského typu v Lvovské oblasti na Ukrajině